Проект «Широкая колея» () – международное совместное предприятие, целью которого является продление железнодорожной грузовой линии с шириной колеи 1520 мм от Кошице до региона городов-побратимов Вена-Братислава и стыковка с железнодорожной колеей шириной 1435 мм. Компания представлена четырьмя учредителями: ÖBB-Infrastruktur (железные дороги Австрии), ŽSR (железные дороги Словацкой Республики), Укрзалізниця (Украинская железная дорога) и РЖД (Российские железные дороги).  

Основными принципами компании являются экономическая целесообразность, устойчивость окружающей среды, международное сотрудничество и общественная безопасность. В настоящее время проект проходит этап экологической оценки, планирования и утверждения. Официальное начало эксплуатации новой железнодорожной линии запланировано на 2033 год.

Проект 
«Широкая колея» – это крупномасштабный проект железнодорожной линии с шириной колеи 1520 мм и протяженностью 11 тыс. км, логистически и экономически объединяющий Европу и Азию. Данный маршрут до центра Европы предусматривает соединение непрерывной грузовой железнодорожной линией быстро развивающихся рынков Азии с экономически сильным и стабильным рынком Евросоюза. С этой целью будет осуществлено строительство нового отрезка пути от Кощице до Вены с шириной колеи 1520 мм протяженностью около 400 км.

Факты и цифры 
Однопутная электрифицированная железнодорожная линия с разъездами и узловыми станциями только для грузовых перевозок. Предусматривает полную интеграцию с сетью железных дорог с шириной колеи 1520 мм и стыковку с сетью железных дорог с шириной колеи 1435 мм в регионе городов-побратимов Вена-Братислава.

В рамках проекта также планируется строительство следующих логистических объектов:

 Терминал в Западной Словакии (регион Нове Замки).
 Техническое депо (Восточная Словакия, Ханиска).
 Перегрузочный железнодорожный терминал в регионе городов-побратимов Вена-Братислава (Австрия).

Созданные рабочие места приведут к добавленной стоимости в 28,6 млрд евро в четырех странах проекта.

По предварительным расчетам сумма налоговых поступлений составит 9,6 млрд евро. К 2030 году прогнозируемые перевозки возрастут до 18,2  млн тонн, а к 2050 году показатели увеличатся до 22,9 млн тонн.

Цели проекта 
Проект «Широкая колея» был задуман учредителями BPG с целью создания одного из самых длинных железнодорожных торговых коридоров между двумя крупнейшими экономическими регионами - Европой и Азией. В последнее время наблюдается повышенная активность отраслей, стимулирующих экономический обмен этих регионов. Появляется все большее количество новых бизнес-инициатив и платформ, заинтересованных участников рынка, стремящихся принять участие в экономическом обмене между этими континентами. Исследования подтверждают, что товарооборот между Евросоюзом и Азией будет продолжать уверенно расти. К 2030 году ОЭСР прогнозирует значительное увеличение валового внутреннего продукта Китая и стабильный рост ВВП Евросоюза.

Таким образом, проект BPG с его единой интегрированной железнодорожной системой грузовых перевозок до центра Европы станет необходимой частью товарооборота и логистическим решением будущего. В дополнение к одной из крупнейших логистических инициатив последних лет, проекту «Новый шелковый путь», проект BPG «Широкая колея» будет способствовать расширению экономического сотрудничества и установлению эффективной связи между двумя континентами, соблюдая при этом принципы экологической устойчивости и безопасности жизнедеятельности.

Преимущества проекта 
Железнодорожный проект «Широкая колея» предусматривает беспрерывность железнодорожной грузовой линии на всем маршруте из Азии до центра Европы. Будет достигнута полная интеграция с сетью азиатских и восточноевропейских железных дорог и стыковка в Австрии с сетью западноевропейских железных дорог с шириной колеи 1435 мм. Впервые за всю историю железных дорог грузоперевозки из Азии достигнут центра Европы без необходимости переустановки поездов на узкую колею.

Конечный пункт единой линии в регионе городов-побратимов Вена–Братислава обеспечит непосредственный доступ к трем европейским железнодорожным коридорам с высокой пропускной способностью (Балтико-Адриатическому, Восточно-Средиземноморскому, Рейн-Дунайскому), автомагистралям A4 и A6, аэропортам Вены (Швехат) и Братиславы (Летиско) и транспортным маршрутам Дуная.

Таким образом, «Широкая колея» эффективно свяжет между собой железнодорожные системы Азии и Европы и поспособствует дальнейшему экономическому процветанию и партнерству более 30 стран и регионов Западной и Центральной Европы, Центральной Азии и Дальнего Востока.

Основные преимущества новой железнодорожной грузовой линии перед другими видами грузового транспорта можно обозначить, исходя из следующих критериев: сроки и условия транспортировки, протяженность маршрутов, стоимость, экология и безопасность.

В настоящее время более 95 % объема грузов между Азией и Европой перевозится морским и автодорожным транспортом.  Средний срок таких перевозок, к примеру, по маршруту Чэнду - Вена составляет от 30 до 35 дней, преодолеваемое расстояние – около 16 тыс. км. Для сравнения: время транзита тем же маршрутом по железной дороге занимает около 15 дней, при этом протяженность его составляет менее 10 тыс. км.  Таким образом, сроки и километраж грузоперевозок между Азией и Европой значительно сокращаются, что является важным конкурентным преимуществом нового железнодорожного соединения.

Железные дороги имеют значительно более низкие транспортные расходы, чем авиаперевозки, которые не только являются самыми дорогими, но также имеют ограничения по размеру и весу транспортируемого груза.

Железнодорожные перевозки - наиболее экологически чистый транспорт. Он выделяет вредных веществ в десятки раз ниже, чем автомобильный, и в сотни раз меньше, чем авиатранспорт.  Более того, сокращается количество холостых пробегов и снижается уровень мелкой пыли, уменьшается шумовое загрязнение.

Кроме того, новая ширококолейная железнодорожная линия из Кощице будет электрифицирована. Электрическая тяга радикально решает вопрос  чистоты атмосферного воздуха в зоне прохождения поездов.

Переход от автодорожного транспорта к железнодорожным перевозкам несет и позитивный социальный эффект - снижается количество дорожных аварий и пробок.

История 
Совместное предприятие Breitspur Planungsgesellschaft mbH было основано в 2008 году четырьмя учредителями – государственными железными дорогами Австрии, Словакии, Украины и России. В 2010 году учредители подписали в Братиславе соглашение о проведении первого технико-экономического исследования, которое завершилось в 2011 году и подтвердило техническую и коммерческую осуществимость проекта. Далее в 2013 году участвующие в проекте железнодорожные компании подписали Меморандум о взаимопонимании, в котором оговаривалась необходимость прогнозирования перевозок в связи с товарным давлением и проведение последующего ТЭО, включая предварительные разработки, бизнес-модель и анализ рентабельности. В 2017 году были представлены результаты технико-экономического обоснования, согласно которым проект был признан осуществимым с технической, юридической и экономической точек зрения. Согласование с государственными органами Словакии и Австрии и проведение соответствующих экологических экспертиз в этих странах были начаты в 2018 году. В марте 2019 года состоялось подписание трехстороннего Меморандума о взаимопонимании между министерствами транспорта Австрии, России и Словакии. Государственные органы трех стран выразили свою заинтересованность в проекте и готовность к поддержке. 23 сентября 2019 года на сайте Министерства транспорта, инноваций и технологий Австрии была опубликована экологическая декларация проекта. В 2020 году запланировано завершение этапа согласования с властями и получение результатов экологических исследований. Начало эксплуатации новой грузовой железнодорожной линии от Кошице до региона городов-побратимов Вена-Братислава, а также двух новых грузовых терминалов в Австрии и Словакии официально запланировано на 2033 год.

Учредители 
Совместное предприятие Breitspur Planungsgesellschaft было основано в 2008 году государственными железнодорожными компаниями ÖBB Infrastuktur (Австрия), РЖД (Россия), ŽSR (Словакия) и Укрзалізниця (Украина). Учредителям совместного предприятия принадлежат равные доли в уставном капитале в размере 25 %.

ÖBB-Infrastuktur AG является дочерней компанией ÖBB-Holding AG, крупнейшей государственной железнодорожной компании Австрии. ÖBB-Infrastuktur отвечает за распределение маршрутов, эксплуатацию и техническое обслуживание железнодорожной сети, а также за планирование, проектирование и строительство инфраструктуры. ÖBB-Infrastuktur была создана в рамках Закона Австрии о федеральной структуре железных дорог 2003 года и последующей реформы железной дороги 2009 года.

В рамках проекта «Широкая колея» ÖBB-Infrastuktur на всех этапах оказывает помощь в реализации проекта с австрийской стороны, включая техническую, юридическую и финансовую поддержку, а также предоставляет ресурсы для обеспечения своевременного планирования и утверждения. На этапе строительства новой ширококолейной железнодорожной линии планируется участие ÖBB-Infrastuktur в строительстве железнодорожной линии, сопутствующей инфраструктуры и грузового железнодорожного терминала на территории Австрии.

Компания ŽSR является государственным предприятием по управлению инфраструктурой железнодорожного транспорта Словацкой Республики с 1993 года. В 2002 году компания была разделена на две независимые организации: ŽSR и Železničná spoločnosť. Основными направлениями ее деятельности являются строительство, обслуживание, управление и эксплуатация железнодорожной инфраструктуры, железнодорожных, телекоммуникационных и радиосетей, предоставление сопутствующих услуг, а также другие виды коммерческой деятельности. Планируемое строительство железнодорожной сети, грузовых терминалов и сопутствующей инфраструктуры в Словацкой Республике будет осуществляться компанией ŽSR.

Совет директоров 
Руководство совместного предприятия Breitspur Planungsgesellschaft mbH осуществляется четырьмя директорами, каждый из которых представляет одного из учредителей – железнодорожные компании Австрии, Словакии, Украины и России.

Михаил Гончаров занимал должность советника генеральных директоров ОАО «РЖД» с 2007 года и занимался международными железнодорожными проектами. С 2009 года он является представителем одного из четырех учредителей Breitspur Planungsgesellschaft mbH.

Юрий Павлишинец был назначен управляющим директором Breitspur Planungsgesellschaft mbH в декабре 2018 года. C октября 2017 года он занимает должность директора департамента корпоративного управления АО «Укрзалізниця» и руководит отделом, отвечающим за юридические аспекты управления акциями в собственности юридических лиц акционерного общества.

Петр Ондроушек присоединился к команде Breitspur Planungsgesellschaft mbH в качестве одного из четырех управляющих директоров в 2009 году. До этого он занимал должность генерального директора по автомобильному, водному и воздушному транспорту в Министерстве транспорта и строительства Словацкой Республики.

Александр Ширхубер представляет интересы ÖBB на должности директора BPG с июля 2018 года.

Ранее он исполнял обязанности менеджера по экспорту в ООО «ГАЗ Интернешнл», дочерней экспортной компании предприятия «Группа ГАЗ», одного из крупнейших российских производителей грузовых автомобилей.

См. также 
Один пояс, один путь
Евроазиатские транспортные коридоры
Интерфакс о проекте «Широкая колея»

Источники 

Железнодорожные ассоциации
Внешнеэкономическая деятельность
Транспортная инфраструктура
Железнодорожные линии Словакии